Ко́нстанц:

 Констанц — город в Германии, на Боденском озере, на границе со Швейцарией.
 Констанц — район в Германии.
 Констанц — епископство с центром в городе Констанц на Боденском озере — духовная территория в Священной Римской империи, существовавшая с примерно 585 года и до своего упразднения в 1821 году.

См. также 
 Констанца (значения)
 Констанцское озеро
 Констанцский мир
 Констанцский собор
 Констанс, Линкольн